Xhosa (volk), een volk in Zuid-Afrika
Xhosa (taal), de taal van dat volk